Толстунова — женская форма фамилии .
 Толстунова, Анна Евгеньевна (род. 1978) — российский художник-постановщик.
 Толстунова, Мария Никитична (1912—1998) — главный зоотехник племенного птицезавода «Арженка» Рассказовского района Тамбовской области, Герой Социалистического Труда.